Пятый сезон американского телесериала «Агенты „Щ.И.Т.“», основанного на одноимённой организации из Marvel Comics. Пятый сезон сосредоточен на том, что Фил Колсон и другие агенты «Щ.И.Т.» и их союзники пытаются спасти мир от апокалиптического будущего. Действие сериала разворачивается в рамках кинематографической вселенной Marvel (КВМ) и он подтверждает непрерывность фильмов франшизы. Производством сезона занимались ABC Studios, Marvel Television и Mutant Enemy Productions, а в качестве шоураннеров выступили Джед Уидон, Морисса Танчароен и Джеффри Белл.

Кларк Грегг вновь исполняет роль Колсона из серии фильмов, и вместе с ним также снимаются члены основного актёрского состава сериала Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Иэн Де Кэскер, Элизабет Хенстридж и Генри Симмонс. К ним также присоединилась Наталия Кордова-Бакли , которую повысили после её повторяющейся роли с третьего сезона. Пятый сезон был заказан в мае 2017 года. Из-за своего графика вещания, сезон был разделён на два «модуля»: в первом команда «Щ.И.Т.» перенесена в будущее, в котором Земля была уничтожена; во втором они пытаются предотвратить это будущее в настоящем. Окончание сезона совпадает с событиями фильма «Мстители: Война бесконечности» (2018). Этот сезон включает в себя 100-ый эпизод сериала, а также режиссёрский дебют Грегга в сериале.

Премьера пятого сезона состоялась 1 декабря 2017 года на канале ABC, и он продолжался в течение 22 эпизодов до 18 мая 2018 года. Двухсерийная премьера сезона дебютировала с 2,54 миллионами зрителей, что ознаменовало значительный спад по сравнению с предыдущими сезонами. Несмотря на стабильно низкую зрительскую аудиторию, реакция критиков на сезон была положительной, и многие хвалили сериал за его амбициозность, с особой похвалой за футуристическую космическую обстановку в первой половине и его исследование путешествия во времени. Сериал был продлён на шестой сезон в мае 2018 года.

Эпизоды

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Кларк Грегг — Фил Колсон
 Минг-На Вен — Мелинда Мэй
 Хлоя Беннет — Дейзи Джонсон / Дрожь
 Иэн Де Кэскер — Лео Фитц
 Элизабет Хенстридж — Джемма Симмонс
 Генри Симмонс — Альфонсо «Мак» Маккензи
  — Елена «Йо-Йо» Родригес

Второстепенный состав 
  — Дик Шоу
  — Инок
 Ив Харлоу — Тесс
  — Касиус
 Флоранс Февр — Синара
 Пруитт Тейлор Винс — Грилл
  — Флинт
 Кэтрин Дент — Хейл
 Лола Глодини — Полли Хинтон
  — Робин Хинтон
 Дав Кэмерон — Руби Хейл
  — Карл Крил
  — Пайпер
  — Дэвис
 Спенсер Трит Кларк — Вернер фон Штрукер
 Питер Менса — Ковас
 Эдриан Пасдар — Гленн Тэлбот / Гравитон

Заметные гости 
 Ник Блад — Лэнс Хантер
 Патрик Уорбёртон — Рик Стоунер
  — Майк Питерсон / Детлок
 Зак Макгоуэн — Антон Иванов / Главный
 Рид Даймонд — Дэниел Уайтхолл
 Адам Фэйзон — Джаспер Ситуэлл
 Джои Дефор — Вольфганг фон Штрукер
 Рут Негга — Рейна
 Дэвид Корнад — Иэн Куинн

Производство

Разработка 
В январе 2017 года, не задолго до премьеры середины четвёртого сезона, Ченнинг Данги из ABC сказала, что она «очень оптимистично» относится к будущему «Щ.И.Т.а», чувствуя, что «эпизоды просто продолжают становится лучше и сильнее». 11 мая сериал был продлён на пятый сезон из 22 эпизодов, и продвигаясь вперёд ABC стремилось снизить стоимость сериала за счёт сокращения своего бюджета и лицензионного сбора. На вопрос, рассматривала ли она возможность заказать сезон с более коротким количеством эпизодов, Данги отметила, что каждый сезон сериала был длиной в 22 эпизода, и она чувствовала, что его предыдущий успех в отложенной аудитории и за рубежом оправдывает продолжение этого. Она добавила, что «шоу продолжает творчески развиваться с каждым сезоном. Я чувствую, что прошлый сезон был самым сильным в творческом плане. Я очень взволнована тем, что мы запланировали на 5-й сезон». Сообщалось, что Disney, материнская компания Marvel Television, ABC Studios и ABC, дало ABC мандат на продление «Агентов „Щ.И.Т.“», «несмотря на желание некоторых людей с канала закончить сериал».

Сценарий 
В мае 2017 года, ещё до продления на пятый сезон, шоураннер и исполнительный продюсер Джед Уидон сказал, что сценаристы не были уверены, что произойдёт в этом сезоне, и что он будет «без какого-либо чёткого плана». Сезон исследует последствия сделки, которую Фил Колсон заключил с Призрачным гонщиком в конце предыдущего сезона, а также основу, заложенную Аидой, чтобы люди боялись «Щ.И.Т.а» и нелюдей. Уидон заявил: «Общественное восприятие „Щ.И.Т.а“ находится на рекордно низком уровне, поэтому мы ещё не решили эту проблему, и последствия этого будут ещё больше». Выходя за рамки реальности Скелета, установленной в конце четвёртого сезона, Танчароен сказала, что эмоциональное воздействие от опыта персонажей будет «чем-то, что резонирует в течение всего сезона», особенно для Фитца и Мака. На вопрос, будет ли этот сезон разбит на модули, как четвёртый сезон, исполнительный продюсер Джеффри Белл сказал: «Людям тяжело удерживаться за 22-эпизодную сюжетную арку. Разделяя их на более мелкие арки или различные модули, вводя набор антагонистов в истории и убирая их, или перемещаясь с места на место, наш опыт показывает, что это то, что нравится зрителям, и это немного облегчает переваривание, когда вы рассказываете некоторые из этих историй». Однако Уидон отметил, что это будет зависеть от того, как будет транслироваться сезон, и как будет разделена история. Сезон в конечном счёте был разделён на два модуля сюжетных арок, причём каждый модуль имел различные акценты, но в целом весь сезон имеет арку, «которая принесёт свои плоды». Сценаристы сезона приступили к работе в конце мая 2017 года.

Первый модуль 
Производственная команда неофициально называла первый модуль сезона «„Щ.И.Т.“ в космосе». Ещё до премьеры сезона исполнительный продюсер Морисса Танчароен сказала, что «каждый год мы перезагружаем сериал, и в этом году мы определённо знали, что это будет самая большая перезагрузка на сегодняшний день [с персонажами, отправляющимися в космос]. Просто творчески по всем направлениям для всех, работа художника, всё это, наши съёмочные площадки, вы увидите капитальный ремонт». По поводу перехода в космос Уидон прокомментировал: «Прошлый год был о том, чтобы разорвать всех на части. Мы потратили на это много времени... Так что нашей целью в этом году было... объединение [этой] семьи в напряжённой ситуации, [которая] в конечном итоге вызовет внутреннюю драму, неизбежно... мы провели с ними много лет, давайте отправим их в самое безумное приключение на американских горках, какое только можно придумать». Главные герои в конце концов возвращаются домой в свой временной период.

Второй модуль 
Второй модуль включает в себя 100-й эпизод сериала, который Уидон и Танчароен описали как «меняющий игру», который «встряхнёт» остальную часть модуля в эмоциональном плане, до такой степени, что «после него ничего не будет прежним». Белл добавил, что в эпизоде присутствует «устройство, которое вырастает из нашей текущей сюжетной линии и сюжета, который позволяет нам оглянуться назад и задуматься о том, откуда мы пришли, перевернуть пару карт, которые взволнуют людей, а затем также отпраздновать шоу и людей в нём». Джеф Лоуб также чувствовал, что эпизод «заканчивает некоторые истории, о которых, возможно, [зрители] даже и не знали, что мы их не раскрыли». В эпизоде фигурирует свадьба Фитца и Симмонс, которая, по словам Танчароен, была включена потому, что «давно пора. После 100 эпизодов им нужно было пожениться». Также была раскрыта сделка Колсона с Призрачным гонщиком, которая заключалась в том, что сыворотка Крии, оживившая его после смерти, должна быть сожжена, в результате чего его рана в груди начнёт медленно убивать его. Уидон сказал, что Колсон «смирился с этим. Это то, с чем ему действительно пришлось смириться давным-давно, когда он обнаруживал Проект Т.А.И.Т.И. и всё, что с ним сделали. Я не думаю, что он хочет снова проходить через всё это. Он готов к тому, что природа возьмёт своё... он, кажется, настолько смирился с этим, насколько это возможно, учитывая, что он так много сделал в мире, который думает, что он мёртв».

В конце февраля 2018 года сценаристы планировали окончание модуля, а также планировали, чтобы финальный эпизод мог быть одновременно финалом и сезона, и сериала, но при этом, чтобы были некоторые элементы, которые могут быть скорректированы в зависимости от того, будет ли сериал продлён на шестой сезон или нет. Уидон добавил: «Мы готовы, если это конец. Мы определённо собираемся его сделать стоящий в любом случае». Сезон заканчивается тем, что агентам приходится сделать выбор между жизнью Колсона или спасением мира, что было «тем, куда мы всегда шли», когда шоураннеры планировали сезон. Убив Фитца в «Конце», но раскрыв, что ещё один всё ещё находится в космосе, путешествующий в будущее, Белл отметил, что это помогло решить «одну проблему с временной петлёй, которая у нас была». Уидон объяснил, что при принятии решения о том, когда вернуть персонажей в настоящее время, обсуждалось, чтобы они вернулись в закусочную, где их забрали, но Фитц всё ещё будет там, поэтому группа была возвращена после того, как ушёл Фитц, чтобы избежать этой проблемы, которая «стала этой великой возможностью. То, что мы поняли — это вещь, которая странным образом окажет наибольшее воздействие, одна из самых болезненных вещей, которую вы можете испытать, может быть потом испытана, а затем не возвращено, но может быть обнаружена лазейка».

Шоураннеры говорили о том, чтобы не включать бонусную сцену в конце «Конца», чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Танчароен сказала: «Мы чувствовали, что это должно было закончиться на Таити. Отказаться от этого было бы не правильно». Белл добавил: «Речь также идёт, в эмоциональном плане, о двух старших членах команды, которые в некотором смысле удалились на Таити, и там они наблюдают, как будущее „Щ.И.Т.а“ улетает в новое приключение... Это было похоже на хороший, лаконичный финал». Путешествие Колсона всегда должно было закончиться на Таити, что, как раскрыли шоураннеры, было решено с самого начала сериала. Уидон объяснил: «Мы думали, что это был прекрасный образ... Это одна из тех вещей, о которых вы не слишком задумываетесь. Мы ухватились за это и сказали: „Это будет здорово“. Для него это эмоциональная вещь. Мы даже слышали от Майка Питерсона, что это было то, чего он всегда хотел. Наша большая загадка в первом эпизоде была: „Никогда не был на Таити“. Он не знает, и он никак не может знать. И вот он здесь, обретает какой-то покой на этом берегу. Мы любим этот образ, и мы стояли на этом всю дорогу».

Кастинг 
Члены основного актёрского состава Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Иэн Де Кэскер, Элизабет Хенстридж и Генри Симмонс вновь исполнили свои роли из предыдущих сезонов, а именно Фил Колсон, Мелинда Мэй, Дейзи Джонсон / Дрожь, Лео Фитц, Джемма Симмонс и Альфонсо «Мак» Маккензи, соответственно. Перед New York Comic-Con 2017 стало известно, что Наталия Кордова-Бакли, у которой была повторяющаяся роль Елены «Йо-Йо» Родригес в предыдущих двух сезонах, была повышена до основного состава. Де Кэскер также исполняет роль «Доктора», версию Фитца из реальности Скелета.

В сентябре 2017 года было объявлено, что бывший член основного состава Ник Блад вернётся, чтобы вновь исполнить роль Лэнса Хантера. Блад покинул сериал в течение третьего сезона, чтобы сняться в спин-оффе сериала, «Особо опасные», который так и не был реализован. В октябре 2017 года Эдрианн Палики, которая исполняла роль Бобби Морс, и которая также ушла в третьем сезоне, чтобы играть в «Особо опасных» с Бладом, выразила заинтересованность в возвращении в качестве приглашённой звезды в этом сезоне, сказав, что она «обязательно вернётся», если её попросят. Также из более ранних эпизодов сериала возвращаются Джоэл Стоффер в роли Инока и Лола Глодини в роли Полли Хинтон. Также появляется дочь Полли, Робин, роль которой исполняют несколько актрис: Лекси Колкер появляется в роли 7-летней Робин, Ава Колкер в роли 12-летней Робин и Уиллоу Хейл в роли взрослой Робин, когда она уже известна как Ясновидица.

Эдриан Пасдар вновь исполняет роль Гленна Тэлбота, а также становится злодеем Гравитоном в сезоне. И это несмотря на то, что сериал представил Франклина Холла (в исполнении Иэна Харта) в первом сезоне, который становится этим злодеем в комиксах. Вдобавок также вернулись Брайан Патрик Уэйд в роли Карла Крила, Дж. Огаст Ричардс в роли Майка Питерсона / Детлока, Спенсер Трит Кларк в роли Вернера фон Штрукера, Зак Макгоуэн в роли Антона Иванова / Главного, Рид Даймонд в роли Дэниела Уайтхолла и Ракель Гарднер в роли Карлы Тэлбот, наряду с Брианой Венскус и Максимилианом Осински в ролях агентов «Щ.И.Т.» Пайпер и Дэвис. Рут Негга и Дэвид Конрад вновь исполняют роли Рейны и Иэна Куинна во флэшбеке, действие которого происходит во время событий финала первого сезона, «Начало конца». Персонажи Лэш и Улей возвращаются из предыдущих сезонов для 100-го эпизода сериала. Также появляются более молодые версии Джаспера Ситуэлла и Вольфганга фон Штрукера, роли которых исполняют Адам Фэйзон и Джои Дефор, соответственно. Роли более взрослых версий персонажей исполняли соответственно Максимилиано Эрнандес (в фильмах КВМ и первом сезоне сериала) и Томас Кречманн (в фильмах КВМ).

В августе 2017 года Джефф Уорд повторяющуюся роль, которой, как позже стало известно в октябре, является роль Дика Шоу. Уорд изначально получил роль Вёрджила, персонажа, который умирает в первом эпизоде. Во время читки сценария эпизода, основной актёрский состав чувствовал, что Уорд «успешно справился» с ролью Вёрджила, и они хотели, чтобы он остался в роли Дика, у которого пока ещё не было актёра. Продюсеры обратились к Уорду после читки, чтобы он прослушивался на роль Дика, и он в конечном счёте получил эту роль. Также в октябре появились другие новички: Ив Харлоу в роли Тесс, Кой Стюарт в роли Флинта и Пруитт Тейлор Винс в роли Грилла. В следующем месяце Marvel сообщило, что Дав Кэмерон получила неопределённую роль в сериале, которой, как стало известно в январе 2018 года, является персонаж Руби, дочь генерала Хейл (в исполнении Кэтрин Дент). Среди других повторяющийся гостей сериала присутствуют Доминик Рэйнс в роли Касиуса, Флоранс Февр в роли Синары, Джей Хантер в роли командира Крии, Туниша Хаббард в роли Авы, Шонтэ Салдана в роли Кэндис Ли и Питер Менса в роли Коваса.

Дизайн 
Покинув сериал в течение четвёртого сезона, художник по костюмам Энн Фоули вернулась к первым двум эпизодам пятого сезона, прежде чем передать свои обязанности Уитни Галиц, которая помогала ей в предыдущих нескольких сезонах, и Кристанн Шанелл. Начало «Ориентации» похоже на сцену из «4772 часов», отказавшись от изображения с названием сериала и сделав так, чтобы новый шрифт названия бесшумно появлялся на экране. Последующие эпизоды показывают название сериала с новым шрифтом на фоне различных изображений Земли: эпизоды от «Потраченной жизни» показывают разрушенную будущую Землю; эпизоды от «Принципии» до «Комплекса дьявола» показывают Землю из настоящего времени; в то время как эпизоды от «Проснись и пой» до «Все дороги ведут...» показывают Землю, которая начинает трескаться.

Съёмки 
Съёмки сезона начались 20 июля 2017 года. В мае 2017 года Грегг выразил заинтересованность в том, чтобы снять один эпизод в сезоне, и в сентябре этого же года он подтвердил, что он снимет один эпизод, которым стал шестой эпизод сезона, «Развлечения и игры». Грегг чувствовал, что идея режиссуры была «пугающей», поскольку ему нужно будет делать «пять недель двойного дежурства», ему нужно будет играть в дополнение к различным аспектам режиссуры эпизода. Он связался с другими режиссёрами «Щ.И.Т.а», Кевином Танчароеном, Билли Гирхартом и Джесси Бочко, чтобы получить советы по съёмкам сериала. Беннет чувствовала, что Грегг был в состоянии добиться игры актёрского состава, «которой, возможно, не мог бы добиться любой другой режиссёр, потому что он так хорошо знает этих персонажей». Грегг добавил, что у него была «стенограмма с [другими актёрами] о том, что мы хотим попробовать сделать, как сценарий мог дать нам шанс продвинуть нас на новую территорию. Все они также имеют глубокие и интересные идеи, которые помогли мне». Грегг также получил глубокое понимание некоторых других отделов сериала, с которыми он обычно не сталкивается на регулярной основе, и работы, которую они вносят в каждый эпизод. Сцена свадьбы Фитца и Симмонс в «Реальной сделке» была снята в «очень отдалённом месте» в парке Placerita Canyon State Park. Съёмки сезона завершились 15 апреля 2018 года.

Связь с КВМ 
С точки зрения наличия связей с «Нелюдьми», Уидон чувствовал, что это сомнительно, но отметил: «Мы также хотим, чтобы была большая награда для людей, которые смотрят все [сериалы КВМ], поэтому они начнут видеть, что есть линии, соединяющие их. Это большое удовольствие для людей, которые играют всю игру, но если вы этого не делаете, у вас всё равно будет отличная поездка на американских горках». В ноябре 2017 года Уидон сказал, что этот сезон не переместил бы персонажей в космос, если бы последние фильмы КВМ, такие как «Стражи Галактики. Часть 2» и «Тор: Рагнарёк», не исследовали бы эту часть КВМ, но это останется «тематической связью». Он объяснил, что они отошли от явных связей с фильмами КВМ, которые сериал использовал в предыдущих сезонах, потому что «у нас своя мифология. Это стало гораздо интереснее для нас и, надеюсь, для зрителей... Никто не хочет приходить на наше шоу, чтобы посмотреть ещё одно шоу». В марте 2018 года Уидон добавил, что предстоящий на тот момент выход фильма «Мстители: Война бесконечности» похожим образом «откроет новую игровую площадку» для изучения сериала.

В этом сезоне присутствуют Крии, инопланетная раса, которая ранее появлялась в первых трёх сезонах и фильме «Стражи Галактики». Также возвращается вымышленный элемент гравитоний, который впервые появился в первом сезоне. Стало известно, что сознание Франклина Холла и Иэна Куинна было поглощено этим элементом, и он в конечном счёте слился с Тэлботом, когда он входит в комнату Перерождения и становится Гравитоном. Последние четыре эпизода сезона разворачиваются во время событий «Войны бесконечности», проходящие в течение одного дня и делающие отсылки к фильму; Уидон заявил, что существует «негласное правило Marvel не обращаться ко времени», но они считали, что события сериала и фильма примерно совпадают. В эпизодах угроза Таноса становится движущей силой арки Тэлбота, когда он планирует присоединиться к Мстителям, чтобы защищать Землю. Белл также говорил о том, чтобы не ссылаться на непосредственно на конец «Войны бесконечности» в «Конце», не показывая ни одного из персонажей, убитых в результате щелчка пальцами Таноса. Он сказал: «Часть того, что произошло, состояла в том, что они изменили дату выпуска... мы движемся по другому графику, чем они, и вдруг внезапно всё произошло на неделю раньше, и поэтому нам пришлось внести некоторые коррективы, и вот так мы закончили нашу историю». Уидон продолжил: «Другая вещь заключается в том, что есть определённые сюжетные моменты, которые таковы — у нас действительно не было бы никакой возможности решить эту проблему и сохранить наше шоу в неприкосновенности. Учитывая, что скоро выйдет ещё один фильм, и там будут постоянные последствия их вселенной, так что мы чувствовали, что безопасной игрой для нашей истории, и для целостности нашей вселенной, было то, что мы должны были действовать за пределами этого». Уидон также добавил: «Одна из вещей, которую мы пытались сделать, заключалась в том, что даже если мы просто намекаем на кроссовер, наша концепция состояла в том, чтобы создать мотивацию для нашего злодея, для нашего антагониста — используя события „Войны бесконечности“ и используя большую битву КВМ, чтобы как бы информировать мотивацию [Тэлбота] стать тем, кем он становится. Это была наша главная связь, попытка управлять нашим собственным антагонистом. Мы чувствовали, что это был хороший способ справиться с этим, но сохранить вещи в нашем мире в нашей истории».

Маркетинг 
Весь основной актёрский состав появился на New York Comic Con 7 октября 2017 года, где они продвигали сезон и показали первые 20 минут первого эпизода сезона. Сокращённая версия отснятого материала была выпущена ABC и Marvel 26 ноября 2017 года перед премьерой сезона, которая состоялась позже на этой неделе. Marvel выпустило три круглых стола в поддержку сериала, достигшего 100 эпизодов. Первый стол, где ведущим был Пэттон Освальт, который исполнял роли Кёнигов в сериале, был выпущен 8 марта 2018 года с женщинами из сериала. Во втором, который был выпущен 9 марта, был представлен весь актёрский состав, в то время как третий дебютировал 12 марта с исполнительными продюсерами. Все премьеры прошли на Marvel.com, и в то же время они были доступны на платформах социальных сетей Marvel и сериала, а также на YouTube-канале Marvel. Исполнительные продюсеры, члены основного актёрского состава, за исключением Грегга, и Уорд появились на WonderCon 24 марта 2018 года, чтобы продвигать оставшуюся часть сезона и отвечать на вопросы фанатов. Также был показан клип из конца «Проснись и пой».

«Дорога к 100» 
В декабре 2017 года Marvel анонсировало художественную программу «Агенты „Щ.И.Т.“: Дорога к 100», посвящённую тому, что сериал достиг 100 эпизодов. В программе представлены пять постеров, по одному на каждый из сезонов сериала, представляющих «ключевые поворотные моменты каждого сезона». Искусство также появилось в виде различных обложек для избранных названий, опубликованных Marvel Comics в марте 2018 года. Меган Томас Брэднер, вице-президент отдела по производству и разработке на Marvel Television, назвала достижение 100 эпизодов «настоящим подвигом... и это было достаточно необычно, чтобы поделиться с фанатами, которые привели нас сюда. Работая с некоторыми из наших любимых художников комиксов, мы чувствовали, что мы можем показать большое разнообразие значимых моментов и персонажей, которые помогли нам дойти до 100». Она добавила, что программа «увековечивает память этих создателей, актёров, персонажей и сотни удивительных историй».

Первый постер, посвящённый первому сезону, был создан Дейлом Киоуном. На постере присутствует четыре изображения, демонстрирующие момент, когда Колсон и Грант Уорд подошли к Скай в её фургоне из «Пилота»; момент, когда Колсон узнал, что он выжил в битве за Нью-Йорк из программы Т.А.И.Т.И. и наркотика из наполовину расчленённого трупа инопланетянина Крии; момент, когда Уорд оказывается агентом Гидры, убив Викторию Хэнд; и момент, когда Фитц даёт Симмонс последний оставшийся кислородный баллон и заявляет о своей любви к ней в финале первого сезона. Второй постер, посвящённый второму сезону, был создан Дэниелом Акунья. Сцены, изображённые на нём, показывают Колсона, рисующего карту Нелюдей на стене; Дейзи, выходящую из своего Терригенезиса; команду «Щ.И.Т.а», Бобби Морс и Лэнса Хантера и логотип «настоящего „Щ.И.Т.а“»; и Мэй, укачивающую тело покойной Кати Беляковой. Третий постер, посвящённый третьему сезону, был создан Ником Брэдшоу. На постере изображены команда «Щ.И.Т.а» и Улей, а также логотип Гидры, ломающий логотип Щ.И.Т.а, и его щупальцы, покрывающие большую часть постера. Особо выделены такие моменты, как Фитц и Симмонс после того, как её вытащили из портала на Мавет; как Колсон убивает Уорда на Мавете; и формирование Секретных воинов. Четвёртый постер, посвящённый четвёртому сезону, был создан Раззой. В нём присутствует введение Призрачного гонщика, Жизнеспособных моделей человека (ЖСМ) и реальность Скелета; Джеффри Мейс, жертвующий собой в Скелете; и поцелуй Колсона с ЖСМ Мэй. Пятый и финальный постер, посвящённый пятому сезону, был создан Стоунхаусом. По обе стороны постера находятся Касиус и Синара, а в центре находятся команда «Щ.И.Т.а» и Дик перед разрушенной Землёй из будущего, а также Фитц, воссоединившийся с Симмонс.

Выпуск

Трансляция 
Пятый сезон начал выходить в эфир в США на канале ABC 1 декабря 2017 года, начавшись после того, как «Нелюди» завершили трансляцию своих эпизодов. Он должен идти в течение 22 эпизодов, с коротким перерывом, чтобы в эфир могли выйти Зимние Олимпийские игры 2018 года между эпизодами «Прошлая жизнь» и «Все удобства дома». Показ сезона завершился 18 мая 2018 года.

Пятый сезон переместился в пятничный таймслот, наряду с седьмым сезоном «Однажды в сказке»; по этому поводу шеф ABC Ченнинг Данги объяснила: «Мы превратили пятницу в более подходящее место для наших фанатов фэнтези и научной фантастики. „Однажды в сказке“ и „Щ.И.Т.“ впервые выходят в эфир в один и тот же вечер, что даёт многим фанатам обоих шоу то, о чём они давно просили». Энди Кубиц, исполнительный вице-президент по планированию и распределению программ на ABC, добавил, что ABC было «уверено, что основная аудитория [„Ш.И.Т.а“]... отправится с ним» в новый пятничный таймслот. Он продолжил: «Самое замечательное в пятничном вечере для этих шоу — это то, что он даёт три дня простоя для многих из этих молодых зрителей, чтобы они могли наверстать упущенное. У вас есть субботний и воскресный просмотр, который можно будет засчитать в наш C3, чтобы помочь нам монетизировать это».

Домашние носители 
Показ сезона на Netflix начался в США 17 июня 2018 года.

Реакция

Рейтинги 

Сезон в среднем собрал 3,57 миллиона зрителей за эпизод, в том числе от DVR, что ставит его на 133-е место среди сетевых сериалов в телевизионном сезоне 2017—18 годов. Он также имел средний рейтинг 1,1 среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, что ставит его на 97-е место.

Реакция критиков 
На сайте Rotten Tomatoes сезон имеет рейтинг 100%, со средней оценкой 7,89/10, на основе 23 отзывов. Консенсус сайта гласит: «„Агенты «Щ.И.Т.»“ пускает в ход тяжёлую артиллерию из масштабного повествования и диких поворотов, которые поднимают пятый сезон из насыщенной КВМ в своё собственное пространство».

Делая обзоры для премьерных эпизодов, Меррилл Барр из «Forbes» чувствовал, что перемещение сериала в космос было не перезагрузкой, а «продолжением, в какой-то форме, истории, созданной в конце предыдущего сезона. Шоу ничем не отличается. Команда всё ещё пытается спасти мир. Они просто делают это в другом месте и по-новому. В целом, есть много интересного в том, что делает „Щ.И.Т.“ в новом сезоне. Это сумасшедшая поездка, ради которой фанаты будут в восторге, что остались на борту. Период „Агентов Гидры“ [в конце четвёртого сезона] был немного слабым. Период в космосе пока доказывает, что он совсем не слабый». Джон Негрони из «We Got This Covered» похвалил шоу за его восхитительные сюжетные повороты, а также за то, что он не полагается на то, что уже работало, добавив, что «это свидетельство продолжающихся экспериментов шоу, что мы можем наблюдать, как эти персонажи попадают в космос, и верить, что это далеко от их последнего рубежа». Однако он чувствовал, что было «мало места для пафоса и семян для развития персонажей», и что «мы почти ничего не знаем, где эти персонажи находятся эмоционально из-за того, как быстро мы пронеслись через финал». Алекс Маклеви из «The A.V. Club» похвалил переход в космос, сказав, что «если в четвёртом сезоне „Агенты «Щ.И.Т.»“ работал на полную катушку, особенно во время его звёздной арки „Агенты Гидры“ в Скелете, то так выглядит шоу, которое знает, что оно освоило своё повествование, и уверенно расширяет размах своих амбиций».

Награды

Примечания

Основные ссылки

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Сезоны телесериала «Агенты „Щ.И.Т.“»
Телесезоны США 2017 года
Телесезоны США 2018 года
Постапокалиптические телесериалы